Een verkeersweg:
 N899 (België)
 N899 (Nederland), zie Provinciale weg 899

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing